

Джексонбург — селище, штат Огайо
 Джексонбург — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія